Presidente Kennedy (Espírito Santo), gemeente in de Braziliaanse deelstaat Espírito Santo
 Presidente Kennedy (Tocantins), gemeente in de Braziliaanse deelstaat Tocantins